Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Höhnhart enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Höhnhart im Bezirk Braunau am Inn.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Hohnhart
!